Il doppio del torneo di tennis DFS Classic 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrici Terry Holladay e Sharon Walsh-Pete che hanno battuto in finale Elise Burgin e Alycia Moulton 6-4, 5-7, 6-3.

Teste di serie 

 Svetlana Černeva /  Larisa Neiland (quarti di finale)
 Rosalyn Nideffer /  Anne Hobbs (semifinali)
 Elise Burgin /  Alycia Moulton (finale)
 Betsy Nagelsen /  Anne White (secondo turno)

 Christiane Jolissaint /  Marcella Mesker (primo turno)
 Terry Holladay /  Sharon Walsh-Pete (campionesse)
 Beverly Mould /  Paula Smith (quarti di finale)
 Mary Lou Daniels /  Robin White (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

DFS Classic 1985